Гореловка — топоним:


Грузия
 Гореловка — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахети.

Россия 
 Гореловка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Гореловка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Гореловка — бывшая деревня в Смоленской области.
 Гореловка — село в Чаинском районе Томской области.

 Гореловка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области.
 Гореловка (приток Средней Маганаковой) — в Кемеровской области.

См. также 

 Новогореловка
 Горелое